Musumeci est un patronyme pouvant désigner :
 Maddalena Musumeci
 Sebastiano "Nello" Musumeci
 
 Pietro Musumeci, un général italien
 Tuccio Musumeci